Спецсвязь ФСО России — подразделение Федеральной службы охраны России;
 Спецсвязь России ФГУП ГЦСС — главный центр специальной связи при Минцифры России